Ižica ima več pomenov:

 Ižica, tudi Iščica, slovenska reka, ki izvira v naselju Ig.
 ižica, stara cirilična črka.